

Liste 
Plusieurs voies se nomment rue d'Arménie en référence au pays Arménie :
 en France :
 rue d'Arménie de Clamart ;
 rue d'Arménie de Draguignan ;
 rue d'Arménie de Grenoble ;
 rue d'Arménie de Lyon ;
 rue d'Arménie de Saint-Cyprien ;
 rue d'Arménie de Valence ;
 rue d'Arménie de Villefranche-sur-Saône ;
 rue d'Arménie de Villeurbanne ;
 au Maroc :
 rue d'Arménie de Casablanca.

Références 

Arménie